Chatino es una palabra que se refiere a...

...el pueblo chatino, un grupo étnico que vive en el sur del estado mexicano de Oaxaca;
...el idioma chatino, hablado por ese grupo étnico.